Hitzler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Hitzler (1897–1945), deutscher Politiker (NSDAP), MdL Sachsen, MdR
 Anja Hitzler (* 1983), deutsche Bogenschützin 
 Bernd Hitzler (* 1957), deutscher Landespolitiker, MdL Baden-Württemberg (CDU)
 Daniel Hitzler (1576–1635; auch Hizler), deutscher lutherischer Geistlicher

 Franz Hitzler (* 1946), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Georg Hitzler (1528–1591), deutscher Philologe und Rhetoriker
 Gotthilf Hitzler (1882–1933), deutscher Redakteur, Ministerialbeamter und Politiker (SPD)
 Hermann Christian Hitzler (1899–1982), deutscher Manager
 Johannes Moosdiele-Hitzler (* 1984), deutscher Archivar und Historiker
 Michael Hitzler, deutscher Ringer
 Ronald Hitzler (* 1950), deutscher Soziologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hitzler Werft